FS Green (Amsterdam, 22 november 1988, geboren als Franklin Groen) is een Nederlands muziekproducent.

Levensloop
Op jonge leeftijd begon hij met het maken van beats en vanaf zijn negentiende levensjaar kreeg hij nationale bekendheid, dankzij onder meer StateMagazine. Hij werkte in deze tijd met artiesten als SirOJ en Hayzee. Op 20-jarige leeftijd promoveerden onder meer Winne, Jiggy Djé en Zwart Licht zijn producties tot succesvolle singles, wat hem een State Award voor Beste Producer van het land opleverde. In 2010 bracht hij, samen met Murda Turk, zijn eerste studioalbum uit, De Kassier: Een Monnie Album.

Prijzen en nominaties

Singles

|- align=center
|align=left|Watch out for this (Bumaye)||2013||30-03-2013||6||21|| met Major Lazer, Busy Signal & The Flexican /Nr. 7 in de Single Top 100
|}

Producties

2008
Boyz In De Hood - Streetknowledge Vol.1  
02 Niet Easy (met Murda)

2009
Zwart Licht - Bliksemschicht 
02. Back Up Staat Klaar
09. Ter Plekke
Various - So So Lobi 
02. De Wereld Is van Ons (Kempi & R. Kay)
09. Yayo (Faberyayo)
13. Blauw Suede Schoenen (Lange Frans) 
18. De Liefde II (Murda)
20. Escapade (Maikal X)
Winne - Winne zonder strijd 
08. Alles Wat Ik Wil (met GMB)
Jiggy Djé - De Ark de Triomf 
06. Zeggut
09. Ik Heb Je (met Pete Philly)
Deams - State Your Game 
02. State Your Game Remix (met Big Daddy Cane)

2010
Hef - Hefvermogen 
15. Get It In (met Murda)
16. Hefvermogen
Bang Bros (Hef en Murda) - Do Lowlands 
04. Zo Vies 
07. Get It In (met Murda)
09. Champagne 
13. Niet Easy (met Murda)
21. Hefvermogen

Murda & FS Green - De Kassier 

01. Ik Hoor Ze Zeggen (Sure Thang)
02. De Kassier
03. De Boy (On Fire)
04. Ik Ken Hem
05. Populair (met Hef & Jiggy Djé)
06. ‘k Wil Cash
07. Volgens Mij
08. Monnie (met Dio & Sef)
09. Alles of Niets (met Wudstik)
10. Zo Dichtbij (met April)
11. Nog Meer Succes (met Kempi, Jiggy Djé & Winne)
12. Hou Van Mij
13. Lekker Bezig (met Spacekees)
14. Zo Vies
15. YUH! (met Feis & Ghaza)
16. Terug Op Me Bullshit

2011
U-Niq - Scheepsrecht 
10. Scheepsrecht
14. Goudzoekers
Ski Leraar Bruin Money Gang - Ski or Die 
07. Leer Me Om Te Skiën
Gers - Deze Wereld is van Jou 
10. Eenzaam op de Bank
Skinto - Speeltijd is over 
06. Nuff Said
Pete Philly - One 
02. Ocean
10. Game
Sef - De Leven 
09. Ik Weet Niet Goed

Nederlands muziekproducent
Pseudoniem